Lesja steht für:

 Lesja, Kommune in Norwegen, Provinz Innlandet
 Lesja (Vorname), weiblicher Vorname

Lesja ist der Familienname von:
 Ken Lesja (* 1980), norwegischer Skispringer